Maria é uma revista portuguesa destinada, sobretudo, ao público feminino, e que aborda temas como a programação televisiva, as telenovelas, a bricolage, entre outros.

Ligações externas 
 Site oficial da Revista Maria
 Página da Revista Maria no Facebook

Revistas de Portugal
Grupo Impala
Revistas em papel
Revistas em português
Revistas de celebridades
Revistas semanais de informação de Portugal